Продовольственный кризис 2022 года — наблюдаемый во всём мире стремительный рост цен и дефицит продуктов питания.

Усугубляющиеся кризисы в различных частях мира были вызваны совокупностью геополитических, экономических и естественных причин, таких как экстремальная жара, наводнения и засухи, вызванные изменением климата. Данный кризис продолжил проблемы с продовольственной безопасностью и кризисные явления в экономике, начавшиеся во время пандемии COVID-19.

После начала вторжения России на Украину в 2022 году Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, а также другие наблюдатели за рынками продовольственных товаров предупредили о возможном коллапсе поставок продовольствия и повышении цен. Большей частью беспокойство вызывает нехватка поставок основных товарных групп — таких, как пшеница, кукуруза и семена масличных культур, что может привести к росту цен. Ещё осенью 2021 года в мире началось повышение цен на природный газ и производимые из него азотные удобрения, что усугубляет дефицит продовольствия и рост цен.

Ещё до войны на Украине цены на продукты уже достигли рекордно высокого уровня: по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, по состоянию на февраль 2022 года цены на продукты в годовом исчислении выросли на 20 %. Военные действия на Украине ускорили этот процесс: рост цен в марте достиг 40 % в годовом исчислении. Ожидается, что возникшие сложные проблемы повернут вспять глобальные тенденции в борьбе с голодом и недоеданием. Некоторые регионы — такие, как Восточная Африка и Мадагаскар, уже страдали от засухи и голода из-за сбоев сельскохозяйственной системы и изменения климата, и ожидается, что рост цен усугубит ситуацию. Даже страны Глобального Севера, которые обычно имеют надёжные запасы продовольствия (например, Великобритания и США), начинают испытывать прямое воздействие роста цен из-за отсутствия продовольственной безопасности. Некоторые аналитики охарактеризовали рост цен как наиболее радикальный со времён кризиса мировых цен на продовольствие 2007—2008 годов.

Предыстория 
Из-за пандемии COVID-19 в значительной мере пострадали цепочки поставок продуктов питания по всему миру, были нарушены каналы сбыта на этапах потребления и распределения в пищевой промышленности. Рост цен на топливо и транспорт ещё больше усложнил распределение

В то же время сильные наводнения и аномальная жара в 2021 году уничтожили ключевые посевы в Америке и Европе.

Азотные и фосфорные удобрения на глобальном рынке в 2021 году подорожали вдвое, хлорид калия — в 1,5 раза, а сложные NPK-удобрения (азот, фосфор, калий) — на 60 %.
Рост цен на природный газ привел к тому, что осенью 2021 года многие заводы по производству удобрений в Европе приостановили работу или остановились. CF Industries закрыла два своих завода в Великобритании, а Yara объявила о значительном сокращении производства аммиака в Европе.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в 2021 году цены на продовольствие выросли на 23,1 %, показав самый быстрый темп роста более чем за десятилетие, с поправкой на инфляцию. Февральское значение 2022 года было самым высоким с 1961 года в мониторинге цен на мясо, молочные продукты, крупы, масла и сахар. При этом в марте 2022 года цены пшеницы превысили значения сентября 2021 года более чем вдвое, цены кукурузы — в полтора раза, рис подорожал более чем на 20 %.

Фьючерсы на пшеницу, торгуемые в Чикаго и являющиеся глобальным ориентиром, в марте 2022 года выросли до рекордного уровня. Ценовые потрясения и сбои поставок особенно сильно повлияют на бедные домохозяйства, для которых продукты питания составляют более высокую долю расходов: 40 % в странах Африки к югу от Сахары, в то время как в развитых странах — только 17 %.

На потребление отдельных видов продуктов влияют традиции регионов. В Европе, где хлеб прочно укоренился в питании, пшеница составляет около четверти рациона. В Юго-Восточной Азии на неё приходится лишь 7 % по сравнению с 42 % на рис, рост цен на который до сих пор был менее выражен. Высокие цены на пшеницу больше повлияют на экономику Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии, а также Ближнего Востока и Северной Африки — таких, как Египет, которые особенно зависят от российского экспорта и имели тесные торговые связи с Россией и Украиной.

В перспективе сокращение поставок удобрений и повышение цен на нефть приведут к увеличению затрат на сбор, транспортировку и переработку продуктов питания. Директивные органы должны не допустить, чтобы это влияло на продовольственную безопасность, при этом избегая протекционизма и увеличивая социальную помощь беднейшим слоям населения.

При ухудшении ситуации мир также может обратиться к двум крупнейшим экономикам: в Соединенных Штатах, где около 40 % урожая кукурузы используется для производства этанола, а Китай, на долю которого приходится более половины мировых запасов пшеницы и кукурузы, может рассмотреть возможность открыть свои резервы, чтобы обеспечить снижение мировых цен.

Причины

Вторжение России на Украину 

Украина является крупным экспортёром пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла. Из-за минирования портов на Чёрном море Украина не может продавать зерно за рубеж в больших количествах. Ежегодно Украина экспортирует зерно в объёме, достаточном для питания 400 миллионов человек, многие из которых живут в развивающихся странах. Цены на пшеницу выросли на 74 процента до самого высокого уровня с 2008 года. До начала вторжения России на Украину последняя являлась четвёртым по величине экспортёром кукурузы и пшеницы и крупнейшим в мире экспортёром подсолнечного масла, при этом Россия и Украина вместе экспортируют 29 % мировых поставок пшеницы и 75 % мирового экспорта подсолнечного масла. 25 февраля эталонный фьючерсный контракт на пшеницу на Чикагской товарной бирже достиг самой высокой цены с 2012 года, при этом цены на кукурузу и сою также резко выросли. Восстановление объёмов производства продукции растениеводства может занять годы даже после прекращения боевых действий. Рост цен на пшеницу, вызванный конфликтом, повлиял на рост напряжённости в таких странах, как Египет, которые сильно зависят от экспорта пшеницы из России и Украины, и спровоцировал опасения социальных волнений.

К маю 2022 года на Украине хранится 20 млн тонн зерна, которое невозможно экспортировать из-за перекрытых путей доставки и портов. Еврокомиссия предложила ввести новые наземные маршруты экспорта зерна из Украины грузовиками и грузовыми поездами. Рассматриваются варианты вывоза зерна по суше, по железной дороге и по Дунаю. По заявлению Жозепа Борреля, «Мы должны помогать Украине продолжать производить и экспортировать зерно и пшеницу. Хранилища Украины сейчас забиты. Их необходимо опустошить, чтобы получить место для нового урожая. Мы работаем над тем, чтобы вывезти это зерно».

Кража Россией украинского зерна на оккупированных территориях, по мнению украинских официальных лиц, может привести к ухудшению продовольственного кризиса. Министр сельского хозяйства ФРГ обвинил Россию в «устранении конкурента» на рынке зерна, в ведении «экономической войны», цель которой — «присвоить» собственность фермеров. Россия «ворует» и «крадёт», отметил немецкий министр.

Война на Украине и санкции против России мешают поставкам и, возможно, производству двух крупнейших в мире производителей сельскохозяйственной продукции, вовлечённых в конфликт. На них приходится почти 30 % мирового экспорта пшеницы и 18 % кукурузы, большая часть которых отправлялась через порты Чёрного моря, которые весной 2022 года на Украине закрылись.
Совет безопасности ООН
Обсуждение продовольственного кризиса на заседании Совбеза ООН 6 июня 2022 года сопровождалось скандалом.

Председатель Европейского совета назвал причиной кризиса российское вторжение на Украину; Шарль Мишель заявил, что Россия использует поставки продовольствия как оружие, что приводит к обнищанию населения развивающихся стран. Представитель России В. А. Небензя обвинил Ш. Мишеля во лжи и покинул заседание.

22 июля в Стамбуле были подписаны Соглашения Черноморской зерновой инициативы

Изменения климата 
Многочисленные случаи жары, наводнений и засухи с 2020 по 2022 год нанесли глобальным запасам продовольствия значительный ущерб. Из-за этого в начале 2022 года мировые запасы пшеницы были крайне низки.

Засуха в Восточной Африке 
Засуха в Восточной Африке началась в 2021 г. и ещё больше усилилась в 2022 г. из-за влияния температуры поверхностных вод Тихого океана Эль-Ниньо. Одновременно в регионе Африканского Рога три сезона дождей уничтожили посевы и большие стада скота, большие площади посевов уничтожило нашествие саранчи в 2019—2021 годах. ООН подсчитала, что около 20 миллионов человек стоят перед угрозой голода.

К началу октября 2021 года, почти через год после начала войны в Тыграе, возглавлявший УКГВ во время этой войны Марк Лоукок обвинил федеральное правительство Эфиопии в инспирировании голода.

Североамериканская жара и засуха

Европейская экстремальная погода 
Засухи в Испании и Португалии в начале 2022 года заставляют прогнозировать потери урожая на 60—80 % в некоторых районах. Обильные ливни в марте и начале апреля 2022 года на материковой части Испании принесли облегчение, но не нивелировали продолжающуюся метеорологическую засуху. Плодовые культуры в большей части Европы были повреждены волной холода, вызвавшей ледяной дождь, мороз и снег во время раннего распускания почек после периода не по сезону ранней тёплой погоды.

Волна жары в Южной Америке 
Волна жары, сильно затронувшая Аргентину, Уругвай, Парагвай и юг Бразилии, вызвала снижение урожайности кукурузы, сои и других основных зерновых культур, что привело к значительному росту мировых цен на сырьевые товары. Жара усугубила и без того наблюдавшуюся засуху в большей части региона.

Сокращение поставок удобрений в Южную Америку в критический период вегетационного периода 2022 года может повлиять на урожайность кукурузы. В частности, в Бразилии, занимающей второе место в мире по экспорту кукурузы на протяжении многих лет и являющейся крупнейшим импортёром российской аммиачной селитры.

Австралийские наводнения 
Сильное наводнение в Новом Южном Уэльсе в феврале 2022 года привело к полному уничтожению посевов сои и риса и 36 % производства орехов макадамия. Поголовье скота и сельскохозяйственная инфраструктура также серьёзно пострадали от третьего по величине стихийного бедствия для сельскохозяйственных общин в регионе.

Сбои цепочек поставок 
В Китае введение ограничений в рамках политики нулевой толерантности к COVID значительно сократило основные сельскохозяйственные ресурсы для выращивания важных зерновых культур.

Эффекты по регионам

Афганистан 
После прихода к власти талибов западные страны приостановили гуманитарную помощь, а Всемирный банк и МВФ также прекратили выплаты Афганистану. Администрация Байдена заморозила около 9 миллиардов долларов, принадлежащих Центральному банку страны, заблокировав доступ талибов к средствам на банковских счетах в США. В октябре 2021 года ООН заявила, что более половины из 39-миллионного населения Афганистана столкнулись с острой нехваткой продовольствия.

Повышение цен, связанное с вторжением России на Украину, может усугубить экономический кризис в Афганистане, начавшийся после ухода США. По данным ООН, чтобы облегчить гуманитарный кризис, необходимо разблокировать 4,4 миллиарда долларов на оплату возросших расходов на продукты питания, к чему и призывают США эксперты по правам человека.

Европа 
Энергетический кризис в Европе привёл к значительному росту цен на европейские удобрения и продукцию пищевой промышленности. По словам Джулии Михан, руководителя отдела удобрений компании ICIS, занимающейся ценами на сырьевые товары, «мы наблюдаем рекордные цены на каждый тип удобрений, которые намного выше предыдущих максимумов 2008 года. Это очень, очень серьёзно. Люди не понимают, что 50 % продовольствия в мире зависит от удобрений».

В декабре 2021 года США ввели санкции против «Беларуськалия» (производитель удобрений) и «Белорусской калийной компании» (экспортёр), в результате которых Литва в начале февраля полностью остановила вывоз калийной соли через Клайпедский порт. Ограничения на транзит белорусских калийных удобрений ввела и Украинская железная дорога. 29 марта власти Украины конфисковали 7 тысяч тонн белорусских калийных удобрений, предназначенных для стран Азии и попавших на территорию страны ещё до начала российского вторжения. Назвав Белоруссию соагрессором в войне России с Украиной, Евросоюз и США ввели новые санкции, полностью запретив транзит калийных удобрений из Белоруссии по любым маршрутам, в том числе через Румынию. Высвободившиеся объёмы готовы покупать Индия и Китай, однако на западные рынки они не попадут.

По оценке аналитика французской компании Agritel Артюр Портье Россия — это единственная страна в мире, где ожидается высокий урожай зерна в этом (2022) году. Действительно, в России прогнозируют урожай от 123 до 130 миллионов тонн зерна, из них около 87 миллионов — пшеница. Этих объёмов достаточно для страны и для экспорта в случае кризиса на мировых рынках.

Индия 
Хотя ранние отчёты и политика правительства после повышения цен пшеницы с началом войны на Украине позволяли предполагать, что Индия имеет хорошие возможности для экспорта, разразившаяся в конце апреля жара и рост цен на удобрения вынуждают прогнозировать снижение урожая, повышение цен на внутреннем рынке и, соответственно, дефицит, а не благоприятный для экспорта рынок.

Индонезия 
Наблюдая резкий рост цен на растительное масло, вызвавший студенческие протесты и другие гражданские беспорядки, национальное правительство Индонезии запретило экспорт пальмового масла. Запрет экспорта у крупнейшего производителя пальмового масла и снижение урожая у второго по величине производителя, соседней Малайзии, вызвали серьёзные сбои в глобальной цепочке поставок и подстегнули рост цен.

Ближний Восток и Восточная Африка 
Ожидалось, что повышение цен на некоторые основные продукты питания — такие, как пшеница, — наиболее серьёзно повлияет на Египет, Турцию и Сомали в странах Ближнего Востока, Северной и Восточной Африки, которые в значительной степени зависят от импорта пшеницы из Украины и России. Ожидается, что это ещё больше ударит по ценам на региональных продовольственных рынках в Эфиопии, Кении, Сомали и Южном Судане.

Изменения на продовольственном рынке усугубили существующие проблемы в уязвимом районе Африканского Рога. В феврале Всемирная продовольственная программа и ЮНИСЕФ уже прогнозировали дефицит питания и угрозу голода для тринадцати миллионов человек в Восточной Африке. К марту ООН увеличила число потенциально голодающих до 20 миллионов человек.

Северная Америка 
Северная Америка уже испытывала значительный дефицит и проблемы с цепочками поставок, связанные с засухой в 2020—2022 годах и глобальным кризисом цепочек поставок в 2021—2022 годах.

Африка 
Оксфам, ALIMA и Save the Children предупредили, что продовольственный кризис в Западной Африке может затронуть 27 миллионов человек, особенно в Буркина-Фасо, Нигере, Чаде, Мали и Нигерии.

Президент Сенегала Маки Салл, также исполняющий обязанности главы Африканского союза, призвал Украину разминировать одесские порты и возобновить морской экспорт зерна. Если этого не сделать, Африка «окажется перед угрозой очень серьезного голода, который может дестабилизировать континент». Также он попросил ЕС отменить часть санкций против России, чтобы африканские страны без проблем могли закупать у нее сельхозпродукцию и удобрения.

Меры противодействия

Соединённые Штаты 
Администрация Байдена в апреле отреагировала на растущий дефицит, попытавшись увеличить сельскохозяйственное производство в США. Политики были обеспокоены тем, как Китай или другие страны восполнят дефицит продовольствия. Однако обструкция в Конгрессе США помешала выделить новое финансирование и ресурсы для преодоления кризиса. Сообщество из 160 правозащитных групп оспорило предпринятое администрацией Байдена и Конгрессом сокращение финансирования программ Министерства сельского хозяйства США.

Несколько официальных представителей США в комментариях «Рейтер» в мае 2022 года, заявили о возможности поставок двух типов противокорабельных ракет, Harpoon производства Boeing и Naval Strike Missile производства Kongsberg и Raytheon Technologies, для преодоления морской блокады Украины со стороны России.

Россия 

В условиях резкого роста мировых цен на удобрения под влиянием роста цен на природный газ и продовольственного кризиса, для защиты внутреннего рынка, Россия в 2021 году ввела квоты на экспорт удобрений, в 2022 году действие квот было продлено.

Примечания

Ссылки 
 The coming food catastrophe

Последствия вторжения России на Украину (2022)
2022 год в экономике
Продовольственная стратегия
Продовольственная безопасность
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН
Экономические кризисы